Schreiteria kan syfta på:

 Schreiteria (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Schreiteria (växter) – ett släkte av växter